Thimo ist der Name folgender Personen:

 Thimo von Colditz († 1410), von 1399 bis 1410 Bischof von Meißen
 Thimo von Wettin (* vor 1034; † 1091 oder 1118), Herzog von Bayern